Ла Глорија има више значења:

 Ла Глорија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Глорија (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Глорија, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Глорија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Глорија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Глорија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Глорија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Глорија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Глорија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Глорија (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Глорија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Глорија (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија, Ел Маркес (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија, Аријел Фалкон (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија, Куко (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија, Коралес де Енгорда (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Глорија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Глорија (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија, Ла Транка (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Глорија (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Камарго, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Глорија, Ла Харита (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глорија (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глорија (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глорија, Каноас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глорија (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Глорија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Глорија (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Глорија (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Глорија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Глорија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Глорија (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Глорија (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Глорија (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Глорија (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Глорија (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Глорија (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Глорија (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Глорија (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија, Ла Провиденсија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија, Ла Палма (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија, Ла Гота (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Глорија (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Глорија (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија, Примера Сексион (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија, Сегунда Сексион (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Глорија, Километро 13.5 (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Глорија (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Глорија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија, Лас Пуертас Куатас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Глорија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Глорија (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Глорија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Глорија (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Глорија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Глорија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Глорија (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Глорија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Глорија (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Камарго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија, Санта Хертрудис (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија, Ел Љано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија, Ел Лобо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија, Висенте Монтоја (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Глорија (Акатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија, Касимиро Мендоза (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија, Бариос (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија, Ла Сијерита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Глорија (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Глорија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику